Тавара — японская фамилия.
 Тавара, Магоити (1869—1944) — японский государственный деятель, министр торговли и промышленности Японии.
 Тавара, Мати (род. 1962) — японский писатель, поэтесса и переводчица.
 Тавара, Сунао (1873—1952) — японский патолог и физиолог, открывший атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавары).